Брага́нса (, Braganza; ) — португальська власна назва. Походить від португальського міста Браганса.

Топоніми

Браганса (Бразилія)

Браганса — місто і муніципалітет.
 Браганський замок — замок у Брагансі.
 Браганський собор
 Новий Браганський собор
 Старий Браганський собор
 Нова-Браганса — стара назва міста Авейру.

Інше 
 Браганський дім
 Браганса-Саксен-Кобург-Готський дім
 Браганський герцог